Todos Santos steht für:

 Todos Santos (Mexiko), einen Ort in Mexiko
 Todos Santos (Oruro), einen Ort im Departamento Oruro, Bolivien
 Municipio Todos Santos, einen Landkreis im Departamento Oruro, Bolivien
 Todos Santos, früherer Name von Concord (Kalifornien), Stadt in Kalifornien, Vereinigte Staaten